Miejscowości w USA:
 Camanche – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
Gminy w USA:
 Camanche (ang. Camanche Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton